

Aziende
 Maybach-Manufaktur – casa automobilistica tedesca del passato, divisione di Daimler AG
 Maybach-Motorenbau – azienda meccanica tedesca, produttrice di motori per dirigibili e carri armati, nonché di automobili di lusso e rotabili ferroviari, appartenente al gruppo Daimler AG
 Mercedes-Maybach – marchio della Mercedes-Benz

Persone 
 Albert von Maybach (1822-1904) – ministro prussiano
 Christiane Maybach (1927-2006) – attrice tedesca
 Karl Maybach (1879-1960) – progettista tedesco
 Wilhelm Maybach (1846-1929) – imprenditore tedesco

Altro 
 Maybach – quartiere della città tedesca di Friedrichsthal

Pagine correlate 
Maibach